7/4 kan syfta på:

 7 april
 4 juli (amerikanskt datumformat)